Батенберг () може да се отнася за:

 Александър I Батенберг (1857 – 1893) – княз на България от 29 април 1879 до 9 септември 1886;
 Батенберг (династия) – благородническа династия от германски  произход;
 Княз Александър I (площад в София) – площад „Княз Александър Батенберг“, често наричан и само „Батенберг“, е централен площад в София, България. Наречен е на Александър I Батенберг;
 Батенберг (дворец) – популярното име на сградата, в която днес се помещава Регионалният исторически музей в Русе;
 Батенберг (Едер) – град във федерална провинция Хесен, Германия.
 Батенберг (замък) – руини на замък в близост до Батенберг, Германия, унищожен през 1689 г.